Бюйтень

 Бюйтень — прежнее название села Котовское в Раздольненском районе Крыма.
 Бюйтень — прежнее название села Фрунзе в Нижнегорском районе Крыма.
 Бюйтень — прежнее название исчезнувшего села Хлопковое в Красногвардейском районе Крыма.
 Бюйтень — прежнее название исчезнувшего села Присивашное в Раздольненском районе.

См. также 
 Бюйтен